Sovétskoie (Daguestan), localitat de la República del Daguestan, a Rússia
 Sovétskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia